Golfvereniging Spandersbosch is een Nederlandse golfclub in Hilversum in de provincie Noord-Holland.

In het Spandersbosch tussen Hilversum en Bussum ligt een golfbaan met 9 holes die de B-status van de Nederlandse Golf Federatie heeft en een compacte baan met 9 par-3 holes. Beide banen zijn ontworpen door golfbaanarchitect Gerard Jol. Het is een typisch Gooisch natuurgebied met bos en heide.

De club is formeel in 1982 opgericht, nadat de eerste leden een jaar eerder waren begonnen met golf op hockeyclub Be Fair. Nu beschikt de club over bovengenoemde banen en een drivingrange.

Externe link 
 Officiële website

Spandersbosch
Sportvereniging in Hilversum
Bouwwerk in Hilversum
Spandersbosch